Пеха:
 Пеха (в синодальном переводе Библии — областеначальник) — то же, что и сатрап; наместник области или провинции в Древней Персии.

Фамилия
 Пеха, Иван (род. 1986) — словацкий футболист, защитник клуба «Хазар-Ленкорань»
 Пеха, Барбара

См. также 
 Peha
 Пьеха

Примечания